Bar ( und ) ist eine Stadt im Westen der Oblast Winnyzja im Zentrum der Ukraine. Die Stadt im Rajon Schmerynka besitzt etwa 17.200 Einwohner (Stand 2005).

Geschichte 
Die Stadt hieß im 14. Jahrhundert Riw. 1452 wurde die Stadt von Tataren zerstört. Die neu aufgebaute Stadt hieß seitdem Bar. Anfang des 16. Jahrhunderts ließ die polnische Königin Bona Sforza hier eine große Festung bauen, die die zweitgrößte in Podolien war. 1672–1674 und 1675–1699 war die Stadt Teil des Osmanischen Reiches. 1768 wurde hier die Konföderation von Bar gegründet. Im selben Jahr haben die russischen Truppen des Generals Petr Kretschetnikow die Stadt gestürmt und die Festung zerstört.

Wirtschaft 
Seit den 1970er Jahren befindet sich in Bar eine Verdichterstation der zur damaligen Zeit erbauten Erdgasleitung Druschba-Trasse und seit den 1980er Jahren eine solche der Erdgastrasse Urengoi−Uschhorod.

Söhne und Töchter der Stadt 

 Wiktor Bunjakowski (1804–1889), russischer Mathematiker
 Jacobo Timerman (1923–1999), argentinischer Verleger, Journalist und Autor
 Leon Mały (* 1958), römisch-katholischer Weihbischof in Lemberg
 Igor Vovkovinskiy (1982–2021), 234,5 cm großer ukrainisch-amerikanischer Jurastudent und  Schauspieler

Siehe auch 
 Große Synagoge Bar (Winnyzja)

Weblinks 

Ort in der Oblast Winnyzja
Namensgeber (Marskrater)
Rajon Schmerynka